Az 1947–1948-as magyar férfi nagypályás kézilabda-bajnokság a huszonegyedik nagypályás kézilabda-bajnokság volt. A bajnokságban tizenkét csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

II. osztály 
1. Martfűi Cikta 38, 2. Ganz TE 34, 3. WMKASE 32, 4. NTE 32, 5. Zuglói MADISZ 26, 6. Wolfner SE 23, 7. Partizán SC 22, 8. Budakalász 21, 9. VAC 13, 10. Előre SE 13, 11. HFSE 10, 12. Békéscsabai MÁV 0 pont.

Terembajnokság 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
Népsport 1948.07.22. (tabella) 1948.07.24. (II. osztály)
Kézilabda híradó 1948.03.16. (OSZK) (terem)

F1947
Magyarferfinagypalyaskezilabdabajnoksag
Magyarferfinagypalyaskezilabdabajnoksag